Middlecreek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Middlecreek Township (Snyder County, Pennsylvania)
 Middlecreek Township (Somerset County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Middle Creek Township